Влади́мир Па́влович Сиро́тин (; род. ) — украинский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира (2002) и Европы (2005).

Тренер — Данько Григорий Владимирович.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Украины